Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie.

Terminarz

Rekordy

Rezultaty

Eliminacje 
Awans: Trzech najszybszych zawodników z każdego biegu (Q) oraz czterech z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Źródło:.

Półfinały 
Awans: Trzech najszybszych zawodników z każdego biegu (Q) oraz dwóch z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Źródło:.

Finał 
Źródło: .

Uwagi

Przypisy 

Bieg na 800 m mężczyzn